International Country Club 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием. 

Соревнования проводятся в городе Кунео, Италия 29 июня - 5 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Патриция Майр ( № 80 в мире на тот момент ).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 International Country Club

 Цикл женских турниров ITF 2009

 Портал: Теннис

Италия
Теннис
Июнь 2009 года
Июль 2009 года
2009